Sido Rukun (Rimbo Ulu), een plaats in Indonesië
Sido Rukun (Margo Tabir), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing